Alessandro Forlani – politico italiano
 Alessandro Forlani – scrittore italiano